Sir Ian Malcolm (1868-1944) était un homme politique britannique, membre du parlement de son pays.
 Ian Malcolm est un personnage de fiction créé par Michael Crichton pour ses romans Jurassic Park et Le Monde perdu ; il apparait également dans les adaptations cinématographiques éponymes par Steven Spielberg : Jurassic Park et Le Monde perdu : Jurassic Park.

Voir aussi